19-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 27 мая по 1 июня 2007 года в Понтеведре (Испания).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарка

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2007 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Чемпионаты Европы в Испании
Май 2007 года
Июнь 2007 года
Спорт в Испании в 2007 году
Спорт в Понтеведре
гребля на байдарках и каноэ